Лизоркин — фамилия (женская форма — Лизоркина) 

 Лизоркин, Пётр Иванович  (1922—1993) — советский математик, профессор.
 Лизоркина, Марина Сергеевна (род. 1983) — российская певица и художница.